Der Speerwurf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007 wurde am 29. und 31. August 2007 im Nagai-Stadion der japanischen Stadt Osaka ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die deutschen Speerwerferinnen mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Auf den Plätzen zwei und drei gab es ein zu den vorangegangenen Weltmeisterschaften identisches Resultat.
Weltmeisterin wurde die tschechische Vizeeuropameisterin des Vorjahres Barbora Špotáková.
Silber ging an die Vizeweltmeisterin von 2005 Christina Obergföll.
Auf den dritten Rang kam die Olympiazweite von 2004, zweifache WM-Dritte (2003/2005) und Europameisterin von 2006 Steffi Nerius.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Im Finale am 31. August wurde ein neuer Landesrekord aufgestellt:
67,07 m – Barbora Špotáková (Tschechien)

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
33 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 61,00 m. Sieben Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den fünf nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 60,07 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 
29. August 2007, 10:00 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Speerwerferinnen:

Gruppe B 
29. August 2007, 11:25 Uhr

Finale 
31. August 2007, 20:40 Uhr

Video 
 Women's Javelin Throw - Osaka 2007, youtube.com, abgerufen am 12. November 2020

Weblinks 
 11th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 12. November 2020
 Women Javelin Throw Athletics XI World Championship 2007 Osaka (JPN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 12. November 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Javelin Throw, Osaka 2007, S. 349f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 12. November 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Osaka